Iljinia może dotyczyć:
 Iljinia – monotypowy rodzaj roślin w obrębie rodziny szarłatowatych (Amaranthaceae Juss.)
 Iljinia – synonim rodzaju ryb z rodziny babkowatych